Bagdad – stolica Iraku

 utwór muzyczny Kazika "Bagdad" , pochodzący z płyty Spalam się.

Miejscowości w USA:
 Bagdad – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Bagdad – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
Miejscowości w Polsce:
 Bagdad – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk
Miejscowości w Australii:
 Bagdad – miasto w stanie Australia Zachodnia